Rusk es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Rusk (condado de Burnett, Wisconsin).
  Rusk (condado de Rusk, Wisconsin).